Kurjanow () – toponim w Rosji oraz rosyjskie nazwisko

 Kurjanow – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Anton Aleksiejewicz Kurjanow (1983) – rosyjski hokeista, reprezentant Rosji (mistrz świata z roku 2009), trener
 Dienis Anatoljewicz Kurjanow (1974) – świeckie nazwisko biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Teofilakta
 Stiepan Michajłowicz Kurjanow (1996) – rosyjski kolarz

Strony ujednoznaczniające